Duvall kan syfta på:

Släkt
 Duwall – släkt av skotskt ursprung, adlad i Sverige

Geografi

Antarktis 

 Mount Duvall,

USA 

 Duvall, Washington, ort, King County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar